Giovanni Battista Grassi, zoólogo italiano
Palazzo Grassi - um imponente edifício de mármore branco, situado no Grande Canal, em Veneza
Grassi (empresa), encarroçadora de ônibus extinta

Desambiguação